Васильев, Григорий:
 
 Васильев, Григорий Дмитриевич (1911—1978) — Герой Советского Союза, лётчик.
 Васильев, Григорий Илларионович (1935—1998) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Васильев, Григорий Николаевич (1868—1932) — русский и советский архитектор.
 Васильев, Григорий Семёнович (1897—1943) — Герой Советского Союза, подполковник.